Parectropis luridata är en fjärilsart som beskrevs av Moritz Balthasar Borkhausen 1794. Parectropis luridata ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
luridata